Бороуха Кубецкая — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Усть-Долысской волости.

География 
Расположена в южной части области, в 2,5 км к югу от волостного центра, деревни Усть-Долыссы.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от общей численности населения в 28 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)